Victor Méric peut désigner :

 Victor Méric (1848-1920), homme politique français, père du suivant ;
 Victor Méric (1876-1933), journaliste français, fils du précédent.